(1851-1934), peintre italien,
 Elisabetta Rocchetti (1975-), actrice italienne,
  (1905-1989), homme politique italien, 
 Federico Rocchetti (1986-), coureur cycliste italien,
 Filippo Rocchetti (1996-), coureur cycliste italien, 
 Manlio Rocchetti (1943-2017), maquilleur de cinéma italien, 
  (1946-), auteur-compositeur italien.

Patronyme italien